Irina Aleksándrovna de Rusia (en ruso: Ирина Александровна Романова; Peterhof, 15 de julio de 1895 - París, 26 de febrero de 1970) fue una princesa rusa, hija única del gran duque Alejandro Mijáilovich, sobrina del zar Nicolás II y esposa del aristócrata Félix Félixovich Yusúpov.

Familia 

Era la única hija del Gran Duque Alejandro Mijáilovich «Sandro» y de la Gran Duquesa Xenia Aleksándrovna; también era sobrina carnal del último zar, Nicolás II de Rusia por parte de su madre, y por parte de su padre descendiente del zar Nicolás I de Rusia. 

Después de una infancia tranquila, el 22 de febrero de 1914, contrajo matrimonio con el príncipe Félix Yusúpov, heredero de la fortuna más grande del Imperio ruso. Fue un matrimonio de conveniencia, en el que ella aportaba la sangre imperial y él su colosal fortuna. Aun así, la pareja mostró una gran unión a pesar de los avatares que vivieron más adelante. De esta unión nació una hija, Irina Félixovna Yusúpova que murió en 1983. 

La noche del 16 al 17 de diciembre de 1916 Rasputín fue a su casa, el palacio Moika de San Petersburgo, para conocerla, invitado por el príncipe Félix. En realidad, Irina no estaba al tanto de la invitación y se encontraba en Crimea en ese momento. El monje cayó en la trampa que le tendió el príncipe.  

Tras el asesinato de Rasputín, el zar, ante la exultación que el crimen causó, no pudo infligir a su pariente castigo más duro que el exilio, dadas las súplicas de la familia imperial. Esto salvó a los Yusúpov de la muerte, que seguramente habrían encontrado en la Revolución Rusa, como tantos otros Románov.

En el exilio de París, el príncipe abrió una casa de moda Irfe (contracción de Irina y Félix). Años más tarde ella entabló un proceso judicial contra la Metro-Goldwyn-Mayer por haberla mostrado en la película Rasputín y la emperatriz, como una mujer depravada que era amante del monje. Ganó el juicio, lo que le aportó unos 2 millones de dólares.

Irina Alexándrovna falleció en la ciudad de París, Francia el 26 de febrero de 1970 a los 74 años de edad. Actualmente sus restos reposan en el cementerio de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 15 de julio de 1895-22 de febrero de 1914: Su Alteza la princesa Irina Aleksándrovna de Rusia.
 22 de febrero de 1914-26 de febrero de 1970: Su Alteza la princesa Irina Aleksándrovna Yusúpova, condesa Sumarókova-Elston.

Distinciones honoríficas 
 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina ( Imperio ruso).

Ancestros

Referencias 
 Nicolas II de Russie de Henri Troyat
 "Letters of the Tsaritsa to the Tsar 1914-1917 at Alexander Palace.org
 Alexander Bokhanov, Dr. Manfred Knodt, Vladimir Oustimenko, Zinaida Peregudova, Lyubov Tyutyunnik, editors, Lyudmila Xenofontova, translator, The Romanovs: Love, Power, and Tragedy, Leppi Publications, 1993, ISBN 0-9521655-0-X
 Greg King, The Man Who Killed Rasputin, Carol Publishing Group, 1995, ISBN 0-8065-1971-1
 Robert K. Massie, The Romanovs: The Final Chapter, Random House, 1995 ISBN 0-394-58048-6
 Andrei Maylunas and Sergei Mironenko, Darya Galy, translator, A Lifelong Passion: Nicholas and Alexandra: Their Own Story, Doubleday, 1997, ISBN 0-385-48673-1
 John Curtis Perry and Constantine Pleshakov, The Flight of the Romanovs, Basic Books, 1999 ISBN 0-465-02462-9
 Edvard Radzinsky, The Rasputin File, Nan A. Talese, a division of Doubleday, 2000, ISBN 0-385-48909-9
 Paul Theroff, An Online Gotha
 Felix Yussupov, Lost Splendor, 1952 
 Charlotte Zeepvat, The Camera and the Tsars, Sutton Publishing, 2004, ISBN 0-7509-3049-7

Enlaces externos 
 

Nobles de Rusia del siglo XX
Romanov
Fallecidos en París
Rusas del siglo XX
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina